Ioan Moldovan este numele mai multor persoane:

 Ioan Moldovan (procuror) - jurist și deputat român, fost ministru în Guvernul Theodor Stolojan
 Ioan Moldovan (scriitor)
 Ioan Moldovan (politician) - deputat și viceprimar al municipiului Câmpia Turzii
 Ioan Micu Moldovan - teolog și folclorist